Посольство Республики Гана в Российской Федерации — дипломатическая миссия Ганы в России, расположена в Москве на Пресне в Скатертном переулке. Дипломатические отношения Россией и Ганой были установлены 14 января 1958 года. 

 Посол Ганы в России — Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (верительные грамоты вручила 1 декабря 2021 года).
 
 Адрес посольства: 121069, Москва, Скатертный переулок, 14.
 Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 027.

Аккредитация 
Кроме Российской Федерации посольство представляет интересы Ганы в Монголии, Белоруссии, Украине, Молдавии, Армении, Азербайджане и Казахстане.

См. также 
 Российско-ганские отношения
 Список дипломатических представительств в Москве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства Республики Гана в России
 МИД России. Российско-ганские отношения

Гана
Внешняя политика Ганы
Пресня